Francisco de Castellví o Francesc de Castellví puede referirse a:

Personajes 
 Francisco de Castellví y Vic (Francesc de Castellví i de Vic), poeta valenciano del siglo XV.
 Francisco de Castellví y Obando (Francesc de Castellví i Obando), militar e historiador catalán del siglo XVIII.
 Francisco de Paula de Borbón y Castellví (1853-1942), primo de Alfonso XIII.